Marmillod ist der Familienname folgender Personen:

 Dorly Marmillod (1914–1979), Schweizer Bergsteigerin, Pionierin des Andinismus
 Frédéric Marmillod (1909–1979), Schweizer Bergsteiger, Chemiker und Pionier des Andinismus